|-
| 118101 - || 2228 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118102 Rinjani || 2254 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118103 - || 2279 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118104 - || 2294 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118105 - || 2309 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118106 - || 2343 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118107 - || 2361 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118108 - || 2398 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118109 - || 2445 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118110 - || 2493 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118111 - || 2633 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118112 - || 2665 T-3 || 11 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118113 - || 3091 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118114 - || 3117 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118115 - || 3118 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118116 - || 3161 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118117 - || 3168 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118118 - || 3169 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118119 - || 3177 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118120 - || 3181 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118121 - || 3211 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118122 - || 3228 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118123 - || 3238 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118124 - || 3253 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118125 - || 3278 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118126 - || 3344 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118127 - || 3399 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118128 - || 3457 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118129 - || 3459 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118130 - || 3469 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118131 - || 3501 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118132 - || 3505 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118133 - || 3523 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118134 - || 3533 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118135 - || 3559 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118136 - || 3756 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118137 - || 3813 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118138 - || 4036 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118139 - || 4041 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118140 - || 4042 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118141 - || 4048 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118142 - || 4117 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118143 - || 4124 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118144 - || 4136 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118145 - || 4142 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118146 - || 4161 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118147 - || 4183 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118148 - || 4204 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118149 - || 4298 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118150 - || 4325 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118151 - || 4391 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118152 - || 5076 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118153 - || 5083 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118154 - || 5110 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118155 - || 5141 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118156 - || 5146 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118157 - || 5157 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118158 - || 5161 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118159 - || 5162 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118160 - || 5646 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118161 - || 5710 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118162 - || 1951 SX || 29 de setembre, 1951 || Palomar || A. G. Wilson
|-
| 118163 - || || 25 de juny, 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 118164 - || || 28 de febrer, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 118165 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 118166 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 118167 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 118168 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 118169 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 118170 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 118171 - || || 16 de febrer, 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 118172 Vorgebirge || || 5 d'abril, 1989 || La Silla || M. Geffert
|-
| 118173 Barmen || || 11 d'abril, 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 118174 - || || 12 de setembre, 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 118175 - || || 6 d'octubre, 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| 118176 - || || 26 de gener, 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118177 - || || 2 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 118178 Rinckart || || 23 de setembre, 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 118179 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 118180 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 118181 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 118182 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 118183 - || || 21 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 118184 - || || 21 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 118185 - || || 21 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 118186 - || 1993 XC || 4 de desembre, 1993 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 118187 - || || 16 de desembre, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118188 - || || 6 d'abril, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118189 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 118190 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 118191 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 118192 - || || 12 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118193 - || || 12 de setembre, 1994 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 118194 Sabinagarroni || 1994 SG || 30 de setembre, 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 118195 - || || 28 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118196 - || || 6 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118197 - || || 28 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118198 - || || 28 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118199 - || || 1 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118200 - || || 2 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
8